El nombre José de la Vega puede corresponder a:

 San José de la Vega, pedanía perteneciente al municipio de Murcia, en la Región de Murcia (España).
 José Penso de la Vega, también llamado Joseph Penso de la Vega Passariño (1650 - 1692), economista y escritor judaizante español.
 José María de Peralta y La Vega (1763-1836), político costarricense de origen español.
 José Gutiérrez de la Vega, (1791-1865), pintor español.
 José de la Vega Marrugal, (1827-1896), pintor español.
 José de la Vega Muñoz (1848-1906), pintor español.
 José Antonio de la Vega Asmitia (1963), abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional.